Галашени има више значења:

 Галашени (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Галашени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији